Кривич:

Персоналии 
 Кривич, Александр Алексеевич (1930—2018) — герой Социалистического Труда, комбайнёр. 
 Кривич, Валентин Иннокентьевич (1880—1936) — литературный псевдоним русского поэта, сына Иннокентия Анненского.
 Кривич, Мария Ивановна (1913—1968) — электросварщица, Герой Социалистического Труда.
 Кривич, Никита Федотович (1912—1991) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Кривич, Михаил — псевдоним российского писателя-фантаста М. А. Гуревича.

Другое 
 Кривич — представитель группы восточнославянских племен кривичей.

См. также 
 Кривичи